Liro è il nome di due torrenti della Lombardia:
Liro  – torrente della Provincia di Como, immissario del lago di Como
Liro  – torrente della Provincia di Sondrio, affluente del Mera
Dosso del Liro  – comune della Provincia di Como
Liro  – Città di Vanuatu